114 rok naszej ery
 114 rok przed naszą erą
 114 liczba naturalna
 galaktyka NGC 114
 planetoida (114) Kassandra
 misja promu kosmicznego STS-114
 114 jest liczbą atomową pierwiastka flerowu
 droga wojewódzka nr 114
 droga krajowa nr 114 (Węgry)
 linia kolejowa nr 114
 Sonet 114 Williama Shakespeare'a
 Psalm 114
 nabój 14,5 x 114 mm
 krążownik USS "Roanoke" (CL-114)
 114 Pułk Piechoty
 114 Pułk Piechoty im. Cesarza Fryderyka III (6 Badeński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 114 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 114 Eskadra Myśliwska
 niemiecki wodnosamolot Heinkel He 114
 włoski myśliwiec Caproni Ca.114
 samolot pasażerski Tu-114